Alexandra Fjodorowna (russ. Александра Фёдоровна) ist der Name folgender Personen:

* Alexandra Fjodorowna (1798–1860), Ehefrau von Zar Nikolaus I., siehe Charlotte von Preußen (1798–1860)
 Alexandra Fjodorowna (1872–1918), Ehefrau von Zar Nikolaus II., siehe Alix von Hessen-Darmstadt